Villensi – abitanti di Villa Constitución
Villensi – abitanti di Villa Estense